A Arnoia, commune de la province d'Ourense en Espagne
 Arnoia, rivière espagnole